Прошлогодний чемпион — Роджер Федерер — защищал свой титул, но в четвертьфинале уступил Кевину Андерсону. Впервые с Открытого чемпионата США 2012 года швейцарский теннисист возглавил посев. Победителем турнира в четвёртый раз стал сербский теннисист Новак Джокович. Для серба этот титул стал тринадцатым на турнирах Большого шлема.

Общая информация 
На этом турнире продолжилась борьба между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем за первую строчку рейтинга ATP. Швейцарец должен был обязательно защитить титул, а испанцу было достаточно пройти в четвёртый круг, для того чтобы сохранить почётное звание первой ракетки мира. Рафаэль Надаль успешно провёл три первых раунда турнира, что позволило ему остаться во главе рейтинга ATP.

На этом турнире были сыграны два самых продолжительных полуфинала в истории Уимблдонского турнира, а матч между Кевином Андерсоном и Джоном Изнером стал четвёртым по продолжительности в Открытой эре.

Посев 

  Роджер Федерер (четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (полуфинал)
  Марин Чилич (второй круг)
  Александр Зверев (третий круг)
  Хуан Мартин дель Потро (четвертьфинал)
  Григор Димитров (первый круг)
  Доминик Тим (первый круг, снялся из-за травмы)
  Кевин Андерсон (финал)
  Джон Изнер (полуфинал)
  Давид Гоффен (первый круг)
  Сэм Куэрри (третий круг)
  Новак Джокович (титул)
  Милош Раонич (четвертьфинал)
  Диего Шварцман (второй круг)
  Ник Кирьос (третий круг)
  Борна Чорич (первый круг)

<ol start=17>
  Люка Пуй (второй круг)
  Джек Сок (первый круг)
  Фабио Фоньини (третий круг)
  Пабло Карреньо Буста (первый круг)
  Кайл Эдмунд (третий круг)
  Адриан Маннарино (четвёртый круг)
  Ришар Гаске (первый круг)
  Кэй Нисикори (четвертьфинал)
  Филипп Кольшрайбер (третий круг)
  Денис Шаповалов (второй круг)
  Дамир Джумхур (второй круг)
  Филип Краинович (первый круг)
  Марко Чеккинато (первый круг)
  Фернандо Вердаско (первый круг)
  Стефанос Циципас (четвёртый круг)
  Леонардо Майер (первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Лиам Броуди (первый круг)
  Джей Кларк (первый круг)
  Денис Кудла (первый круг)

<ol start=4>
  Сергей Стаховский (второй круг)
  Ёсихито Нисиока (PR, первый круг)
  Джеймс Дакворт (PR, первый круг)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 
По итогам квалификации в сетку турнира пробились:

  Кристиан Харрисон (первый круг)
  Рубен Бемельманс (второй круг)
  Деннис Новак (третий круг)
  Грегуар Баррер (первый круг)
  Стефано Травалья (первый круг)
  Норберт Гомбош (первый круг)
  Стефан Робер (второй круг)
  Джейсон Кублер (первый круг)

<ol start=9>
  Янник Маден (первый круг)
  Джон-Патрик Смит (первый круг)
  Кристиан Гарин (первый круг)
  Эрнест Гулбис (четвёртый круг)
  Алекс Болт (первый круг)
  Бенжамен Бонзи (первый круг)
  Брэдли Клан (второй круг)
  Томас Фаббиано (третий круг)

Лаки-лузеры:

  Бернард Томич (второй круг)
  Питер Полански (первый круг)
  Майкл Ммо (первый круг)
  Джейсон Джанг (первый круг)

<ol start=5>
  Хуберт Хуркач (первый круг)
  Лоренцо Сонего (первый круг)
  Симоне Болелли (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые